Die EFL League Two 2018/19 war die 15. Spielzeit der englischen EFL League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der EFL Championship und der EFL League One sowie gleichzeitig die 27. Saison der dritthöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie begann am 4. August 2018 und endete mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 25. Mai 2019.

Tabelle

Play-off-Spiele 

1im Elfmeterschießen2in der Verlängerung

Weblinks 
 Offizielle Webseite der English Football League (englisch).
 Abschlusstabelle der Sky Bet League Two bei der BBC (englisch)

Fußballsaison 2018/19
2018 19